Beaumesnil (Calvados), municipi al departament de Calvados (regió de Normandia)
 Beaumesnil (Eure), municipi al departament de l'Eure (regió de Normandia)
 Cantó de Beaumesnil, cantó al districte de Bernay del departament de l'Eure